Финал Кубка Нидерландов по футболу 1961 — сорок третий официальный финальный матч Кубка Нидерландов по футболу. Данный поединок венчал розыгрыш сезона 1960/61 и состоялся 14 июня 1961 года на стадионе «Зёйдпарк» в городе Гаага. В решающем противостоянии сошлись клубы «Аякс» (Амстердам) и НАК (Бреда). Победителями в этой встрече стали футболисты из Амстердама, обыгравшие своих оппонентов со счётом 3:0.

Для «Аякса» победа в кубке стала лишь третьей в истории клуба, предыдущий финал с участием амстардамцев состоялся в 1943 году, тогда как для НАК это был первый выход в финал кубка страны в истории команды.

Путь к финалу

«Аякс»

НАК

Отчёт о матче 

Расшифровка позиций:
Вр — вратарь; Защ — центральный защитник; ПЗ — полузащитник; Нап — нападающий.

Примечания

Литература 
 

1961
Матчи ФК «Аякс» Амстердам
Футбол в Европе в 1961 году
Спорт в Нидерландах в 1961 году
События 14 июня
Июнь 1961 года
Спортивные соревнования в Гааге